GIMPS (Great Internet Mersenne Prime Search, Grote Internet Mersenne Priemgetal Zoektocht) is een gezamenlijk project van vrijwilligers die gratis beschikbare software gebruiken om mersennepriemgetallen te vinden.

Het GIMPS project werd begin januari 1996 gestart door George Woltman, die ook de eerste software voor het project schreef. GIMPS is een van de eerste projecten voor wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden die gebruik maakte van distributed computing.

Gevonden priemgetallen
Alle mersenne-priemgetallen staan in de notatie  Mp, met het exponent p. Het priemgetal zelf is . Als door de software een priemgetal wordt gevonden wordt deze eerst gecontroleerd met behulp van de Lucas Lehmertest.

Externe link 
  GIMPS-project: Great Internet Mersenne Prime Search

Voetnoten

Priemgetal
Distributed computing